Lut Kucak (indonesiska: Laut Kujak Dua) är en sjö i Indonesien.   Den ligger i kabupatenet Kabupaten Bener Meriah och provinsen Aceh, i den västra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Jakarta. Lut Kucak ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Lut Kucak. I omgivningarna runt Lut Kucak växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Aceh